Carl Fredrik Lindahl kan avse:

 Carl Fredrik Lindahl (industriman) (1807–1873),
 Carl Fredrik Lindahl (författare) (1841–1911)
 Carl Fredrik Lindahl (läkare) (1874–1943)